Мартіна Хінгіс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Тімеа Бабош і Ярослава Шведова.
	
Серена і Вінус Вільмс виграли титул, у фіналі перемігши Бабош і Шведову з рахунком 6–3, 6–4. Це був шостий титул сестер Вільямс у парному розряді на Вімблдоні.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Ladies' Doubles draw 

Вімблдонський турнір
2016 у тенісі